Тюммлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тюммлер, Дёрте (род. 29 октября 1971, Восточный Берлин, ГДР) — восточногерманская гимнастка, бронзовая призёрка Олимпийских игр в командном первенстве.
 Тюммлер, Йоханнес (1906—2002) — оберштурмбаннфюрер СС, руководитель гестапо в Хемнице и Катовице, командир айнзацкоманды 16 в Хорватии.